Le Bon ist der Familienname folgender Personen:

 Cate Le Bon (* 1983), walisische Musikerin und Produzentin
 Charlotte Le Bon (* 1986), kanadische Schauspielerin, Filmregisseurin, Fernsehmoderatorin und Model
 Gustave Le Bon (1841–1931), französischer Arzt, Psychologe und Soziologe
 Johan Le Bon (* 1990), französischer Radrennfahrer
 Joseph Le Bon (1765–1795), französischer Politiker
 Laurent Le Bon (* 1969), französischer Kunsthistoriker, Museumskurator und Museumsdirektor
 Roger Le Bon (1891–1956), französischer Drehbuchautor und Regisseur 
 Simon Le Bon (* 1958), britischer Sänger
 Sylvie Le Bon de Beauvoir (* 1941), französische Schriftstellerin und Hochschullehrerin
 Yasmin Le Bon (* 1964), britisches Model

Siehe auch:
 Lebon
 Les Bons